Никола́й Влади́миров:
 Владимиров, Николай Михайлович (1839—1914) — русский революционер, сподвижник А. И. Герцена.
 Владимиров, Николай Прохорович (1898—1973) — советский деятель и руководитель здравоохранения, заслуженный врач РСФСР (1948).
 Владимиров, Николай Терентьевич (1920—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Владимиров, Николай Фёдорович (1929—1981) — советский строитель, передовик производства, Герой Социалистического Труда.